Into the Unknown — второй студийный альбом Bad Religion, который был выпущен 30 ноября 1983 года. Альбом знаменует явный отход от предыдущего альбома группы; вместо того, чтобы показать хардкор-панк, альбом характеризуется более медленными темпами, использованием электронного органа и фортепиано, и влиянием хард-рок звука. Into the Unknown единственный альбом Bad Religion с Полом Дедона на басу и Дэви Голдманом на барабанах, так как Джей Бентли и Пит Файнстоун вернулись в группу в 1986 году и играли на бас-гитаре и барабанах соответственно для последующих альбомов. Это также первый из шести альбомов Bad Religion, где не использовался их фирменный шрифт на обложке, и их единственный альбом, содержащий трек продолжительностью более пяти минут.

Into the Unknown оказался наиболее спорным альбомом группы; несмотря на благоприятные отзывы от музыкальных критиков, альбом был коммерческим провалом, и характеризовался как «оплошность» гитаристом Бреттом Гуревичем. Он не был переиздан в каком-либо формате до 2010 года, когда он был издан на виниле в составе бокс-сета 30 Years of Bad Religion.

Запись 
Гуревич прокомментировал запись альбома на официальном сайте Bad Religion, заявив, что альбом был записан очень быстро после выхода дебютного, How Could Hell Be Any Worse?, потому что группа не воспринимала себя всерьез и не думала, что будет существовать так долго, несмотря на успех дебютного альбома и популярность на андерграундной музыкальной сцене. Гуревич заявил, что не особенно задумывался, когда был вовлечен в производство альбома. Барабанщик Пит Файнстоун и басист Джей Бентли покинули группу в результате изменения в музыкальном стиле. Bad Religion наняли продюсера Тома Уилсона сотрудничать с группой во время записи альбома.

Музыкальный стиль и влияния 
Гуревич и остальные участники группы были очень увлечены прогрессивным роком, прежде чем попасть в панк-рок, и хотели записать альбом, отражающий влияния прог и авангарда. Альбом характеризуется более медленными темпами и использованием электронного органа и фортепиано.

Принятие альбома 
Из-за успеха группы, они произвели больше копий альбома, чем имел их дебют. Гуревич шутил о том, что в итоге было разослано десять тысяч экземпляров и получено одиннадцать тысяч назад.

Обзор Роберта Кристгау на Into the Unknown был более благоприятным, чем на How Could Hell Be Any Worse?, который получил рейтинг B, в то время как Into the Unknown дали рейтинг A. Кристгау написал, «Я чувствую, что тронут его воспевающимися амбициями… и достижение». Джон Дуган с Allmusic сказал, что Into the Unknown «немного отталкивающий на первый взгляд, в основном потому, что темп медленнее и более обдуманный, и из-за использования органов и фортепиано», он также говорит что это «потрясающий альбом, который был, пожалуй, не понят в момент его выхода».

Наследие 
Into the Unknown — это самый противоречивый релиз Bad Religion. Группа распалась после выпуска альбома, но воссоединилась в 1985 году. Гуревич охарактеризовал альбом как «ужасный проступок». Хотя Into the Unknown никогда не был официально выпущен на CD, пиратские версии альбома все же существуют.

Грег Граффин вспоминает, что группа только однажды исполнила материал с этого альбома, когда он был выпущен; при живом исполнении альбома только 12 человек пришли на концерт, потому что поклонники узнали, что группа собирается принести клавишные на сцену; низкое количество слушателей на этом концерте убедило группу, что им не стоит брать клавишные с собой в тур, и вернуться к хардкор-панку. В октябре 2010 года группа сыграла «Billy Gnosis», впервые за 27 лет. В декабре того же года группа выпустила винил бокс-сет 30 Years of Bad Religion, который является переизданием всех 15 альбомов группы, в том числе Into the Unknown. Сайт группы предлагает комментарии от Грега Граффина и Бретта Гуревича.

Только четыре песни были сыграны с этого альбома: «It’s Only Over When…», «Billy Gnosis», «The Dichotomy» и «…You Give Up».

Список песен

Участники 
 Грег Граффин — вокал, синтезатор, фортепиано, акустическая гитара, продакшн
 Бретт Гуревич — электрогитара, акустическая гитара, бэк-вокал, продакшн
 Пол Дедона — бас-гитара
 Дэви Голдман — барабаны
 Джим Мэнки — звукоинженер

Ссылки 

Альбомы 1983 года
Альбомы Bad Religion
Альбомы на английском языке
Альбомы Epitaph Records